Claude Dauphin peut désigner :
 Claude Dauphin (1903-1978), un acteur français, père de l'acteur Jean-Claude Dauphin ;
 Claude Dauphin, un musicologue canadien d'origine haïtienne ;
 Claude Dauphin (1951-2015), un homme d'affaires français ;
 Claude Dauphin (né en 1953), un avocat et homme politique québécois.
 Claude Dauphin, hommes d'affaires, auteur de nombreux ouvrages dont le guide vraiment pratique des paradis fiscaux 1998 éditions first.